Gaz banane peut signifier:
 Une substance composée de 5 % d'éthylène et de 95 % d'azote, afin d'amener les bananes à maturation
 La liaison chimique de l'acétate de pentyle, aussi nommée « huile de banane », une substance rappelant le parfum de banane. Elle est connue pour servir à tester l'étanchéité d'un masque anti-gaz dans l'armée suisse.